КМК (или кмк) — аббревиатура, может означать:

 КМК — Карманный мультимедийный компьютер — тип вычислительного устройства.
 КМК — Культурно-массовый комитет (Культмассовый комитет) — комитеты в СССР.
 КМК — Культура многоваликовой керамики (Бабинская культура) — археологическая культура.
 КМК — текстовое сокращение в сетевом общении, означающее «как мне кажется», русский аналог IMHO.
 КМК — кабельные металлические конструкции.

Организации 
 КМК — Карагандинский металлургический комбинат (КарМет, КарМетКомбинат, Казахстанская Магнитка) — Караганда
 КМК — Кемеровский молочный комбинат — Кемерово
 КМК — Керченский металлургический комбинат — Крымский металлургический комбинат
 КМК — Кимрский медицинский колледж — Кимры
 КМК — Киржачский машиностроительный колледж — Киржач
 КМК — Кировский медицинский колледж — Киров
 КМК — Кировский молочный комбинат — Киров
 КМК — Кировский мясокомбинат — Киров
 КМК — Кольский медицинский колледж — Кольский полуостров
 КМК — Коломенский медицинский колледж — Коломна
 КМК — Костромской медицинский колледж — Кострома
 КМК — Краснодарский музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова
 КМК — Кузнецкий металлургический комбинат — Новокузнецкий металлургический комбинат
 КМК — Курский машиностроительный комплекс — Курск
 КМК — Товарищество научных изданий КМК (KMK ) — научное издательство, основано в Москве в 1992 году.
 КМК — Казанский медицинский колледж — Казань

См. также 
 КМК Мунай